La estación José Cubas forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida San Martín. Esta estación es operada por las líneas 57, 78, 123 y 176 (estas dos últimas sólo la plataforma a General Paz). Fue inaugurada el 27 de abril del 2016.

Características 

La estación consiste en dos plataformas desfasadas. Se accede a cada una mediante una rampa. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 

Toma su nombre de la calle transversal, que a su vez homenajea a José Cubas y Salas, gobernador de Catamarca en dos períodos: el primero desde el 5 de noviembre de 1836 al 29 de abril de 1841, y el segundo desde el 19 de junio de 1841 al 30 de octubre de 1841, cuando Catamarca fue invadida por las fuerzas rosistas de Mariano Maza después de la derrota de Juan Lavalle.

Combinaciones 

La parada se encuentra a cuatro cuadras de la Estación El Libertador y de la Estación Antonio Devoto, ambas de la Línea Urquiza.

Galería

Véase también 

 Villa Devoto
Metrobús (Buenos Aires)
Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobus? Página oficial del Metrobus
 Ya funciona el sexto Metrobus porteño, sobre avenida San Martín
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobus
 Mapa oficial del Metrobús San Martín

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Villa Devoto